Callias (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Callias (fils de Phésippe) dit parfois Callias I, athlète et homme politique athénien du  ;
 Callias (fils d'Hipponicos Ammon) dit parfois Callias II, petit-fils du précédent, homme politique athénien du  et artisan de la paix de Callias ;
 Callias le Prodigue dit parfois Callias III, petit-fils du précédent, important membre de la famille des Alcméonides () ;
 Callias, un poète tragique et comique du  ;
 Callias de Chalcis, tyran de Chalcis au  ;
 Callias de Sphettos, Athénien au service du roi d'Égypte Ptolémée , qui a joué un rôle dans la libération d'Athènes en -287, et dont le décret honorifique est l'un des plus importants mis au jour au  ;
Callias de Mytilène, grammairien grec des IIIe - IIe siècle av. J.-C. (?), commentateur des poètes lyriques lesbiens Sappho et Alcée ; 
 Callias de Syracuse, historien grec contemporain Agathocle de Syracuse et auteur d'une Histoire de la Sicile.

 Horace de Callias (1847-1921), peintre français ;
 Nina de Callias (1843-1884), poétesse française.

Notes et références